ФАР — аббревиатура:

 Фазированная антенная решётка.
 Федерация автовладельцев России.
 Федерация альпинизма России.
 Федерация анестезиологов-реаниматологов (Российская федерация)
 Федерация Арабских Республик.
 Физиологически активная радиация.

 ФАР — марокканский футбольный клуб из Рабата.